Gemeentehuis van Boarnsterhem
 Raadhuis van Idaarderadeel